Big Piney est le nom de deux localités américaines :
 Big Piney, une ville du comté de Sublette, dans le Wyoming,
 Big Piney, une communauté non-incorporée du comté de Pulaski, dans le Missouri.

Voir aussi
 Big Pine, une localité de Californie,
 

Homonymie de localités aux États-Unis